Homonymie d'unités militaires
  d'armée (Allemagne)
  de réserve (Allemagne)